Carlo Bonardi (1837-1860), volontario de I Mille, morto durante la battaglia di Calatafimi.
 Carlo Bonardi (1877-1957), politico bresciano. Deputato alla Camera dal 1919 al 1929 e senatore del Regno dal 1929 fino al 1945.